Battaglia di Imera (480 a.C.) – battaglia combattuta nel 480 a.C.
 Battaglia di Imera (409 a.C.) – battaglia combattuta nel 409 a.C.
 Battaglia dell'Imera – titolo che può riferirsi alla battaglia del monte Ecnomo, combattuta nel 311 a.C.
 Battaglia dell'Imera (212 a.C.) – battaglia combattuta nel 212 a.C.